Diamond League 2012 var den tredje sæson af Diamond League og arrangeredes i sommeren 2012.

Resultater

Mænd 

 I Eugene, Oslo, og London, mile løbet talte i Diamond League stillingen som 1500 meterløb.
 I Doha og Stockholm, 3000m talte ie Diamond League stillingen som 5000 meterløb.

Kvinder

Eksterne henvisninger 
 Dimond Leagues webbside 

Atletikstævner
Atletik i 2012